Gotschlich ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Gotschlich (* 1938), deutsche Historikerin
 Emil Gotschlich (1870–1949), deutscher Hygieniker und Hochschullehrer
Emil C. Gotschlich (* 1935), US-amerikanischer Mediziner
 Felix Gotschlich (1874–1914), deutscher Biologe